

Persone
André Poullain – calciatore francese
Fabrice Poullain – ex calciatore francese
François Poullain de La Barre – filosofo e scrittore francese
Frankie Poullain – bassista britannico
Germain-François Poullain de Saint-Foix – scrittore e drammaturgo francese

Altro
19250 Poullain – asteroide della fascia principale